Jméno a příjmení Jiří Vávra má více nositelů:

 Jiří Vávra (politik) (* 1960) – český politik TOP 09 (do roku 2014), v letech 2013–2014 první náměstek pražského primátora
 Jiří Vávra (fotbalista) (* 1975) – bývalý český fotbalista, záložník, reprezentant
 Jiří Vávra (režisér) (* 1986) – český scenárista a režisér